Жак-Ив Кусто́ (; 11 июня 1910, Сент-Андре-де-Кюбзак, Бордо, Франция — 25 июня 1997, Париж, Франция) — французский исследователь Мирового океана, фотограф, режиссёр, изобретатель, автор множества книг и фильмов. Являлся членом Французской академии. Командор ордена Почётного легиона. Известен как Капитан Кусто (). Совместно с Эмилем Ганьяном в 1943 году разработал и испытал акваланг. В его честь назван уступ Кусто на Плутоне.

Биография 
Жак-Ив Кусто родился в небольшом городке Сент-Андре-де-Кюбзак винодельческого региона Бордо, в семье адвоката Даниэля и Элизабет Кусто. Его отец Даниель Кусто (23 октября 1878 — 1969) был вторым ребёнком из 4 детей нотариуса из Сент-Андре-де-Кюбзак, при рождении записанным под двойным именем Пьер-Даниель. Зажиточный нотариус смог дать сыну хорошее воспитание и отличное образование. Даниель изучал право в Париже, став самым молодым доктором права во Франции. Работал в США частным секретарём богатого предпринимателя и франкофила . Женился на Элизабет Дюрантон (Duranthon; род. 21 нояб. 1878), дочери фармацевта из его родного городка. Новоиспечённая семья обосновалась в 17-м округе Парижа по адресу 12, . 18 марта 1906 года у них родился первенец Пьер-Антуан. Четыре года спустя в доме деда в Сент-Андре-де-Кюбзак родился Жак-Ив.

Семья Даниэля много путешествовала. Жак-Ив стал интересоваться водой в раннем возрасте. В 7 лет ему поставили диагноз — хронический энтерит, поэтому семейный врач не рекомендовал большие нагрузки. Из-за болезни Кусто стал очень худым. Во время Первой мировой войны Даниэль Кусто стал безработным, но после войны снова нашёл работу в компании американца . Ему пришлось много разъезжать по делам, его сыновья учились в школе и большую часть года проводили в школе-интернате. Кусто рано научился плавать и на всю жизнь полюбил море.

В 1920 году Юджин Хиггинс вернулся в Нью-Йорк, семейство Кусто последовало за ним. Жак-Ив и Пьер-Антуан стали учиться в школе в США и научились бегло говорить по-английски. Там же, во время семейного отдыха в штате Вермонт, братья совершили свои первые погружения. В 1922 году Хиггинс и Семья Кусто вернулись во Францию. В США Жак-Ив заинтересовался механикой и дизайном. Во Франции он построил электромобиль. Это увлечение помогло ему в его работе в дальнейшем. На сэкономленные и заработанные деньги Кусто купил себе свою первую кинокамеру. Хотя Жак-Ив интересовался многими вещами, учёба ему не давалась. Спустя некоторое время родители решили отправить его в специальный интернат, который он окончил с отличием.

В 1930 году он поступил в военно-морскую академию. Группа, в которой он учился, первой ушла в кругосветное плавание на корабле «Жанна дʼАрк». Военную академию он окончил в чине прапорщика, по распределению был отправлен на военно-морскую базу в Шанхай, также побывал в СССР, где много фотографировал, но почти все материалы были изъяты. Кусто решил пойти в Академию морской авиации, его манило небо, но после автомобильной аварии на горной дороге от авиации пришлось отказаться. Кусто сломал несколько рёбер и пальцы на левой руке, повредил лёгкие, и у него парализовало правую руку. Курс реабилитации проходил восемь месяцев. Для восстановления в 1936 году поступил инструктором на крейсер «Сюффрен», приписанный к порту Тулон. Однажды он пошёл в магазин и увидел очки для подводного плавания. Нырнув с ними, он понял, что отныне жизнь его безраздельно принадлежит подводному царству.

В 1937 году женился на Симоне Мельхиор, которая родила ему двух сыновей, Жан-Мишеля (1938) и Филиппа (1940—1979, погиб в авиакатастрофе «Каталины»). Во время Второй мировой войны — участник французского движения Сопротивления.

С начала 1950-х годов Кусто вёл океанографические исследования с помощью судна «Калипсо» (списанный минный тральщик Британских Королевских ВМС). Признание пришло к Кусто с выходом книги «В мире безмолвия» в 1953 году, написанной в соавторстве с Фредериком Дюма. Фильм, снятый по мотивам книги, в 1956 году получил премию «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь». В 1957 году Кусто был назначен директором Океанографического музея Монако. В 1973 году он основал некоммерческое «Общество Кусто» по охране морской среды.

В 1991 году, через год после смерти супруги Симоны от рака, он женился на Франсине Триплет. К тому времени у них уже была дочь Диана (1979) и сын Пьер-Ив (1981), рождённые до женитьбы.

Жак-Ив Кусто умер 25 июня 1997 года в возрасте 87 лет от инфаркта миокарда в результате осложнения респираторного заболевания. Был удостоен национальной церемонии прощания. Похоронен на фамильном участке на кладбище Сент-Андре-де-Кюбзак.

Морские исследования 

Согласно его первой книге, «В мире безмолвия», Кусто начал погружаться в воду, используя маску, трубку и ласты, вместе с Фредериком Дюма и Филиппом Тайле в 1938 году. В 1943 году он испытал первый прототип акваланга, разработанный им совместно с Эмилем Ганьяном. Это впервые позволило проводить длительные подводные исследования, что в значительной степени способствовало улучшению современных знаний о подводном мире. Кусто стал создателем водонепроницаемых камер и осветительных приборов, а также изобрёл первую подводную телевизионную систему.

Биология 
До того, как стало известно о способности морских свиней к эхолокации, Кусто предположил возможность её существования. В своей первой книге «В мире безмолвия» он сообщил, что его исследовательское судно «Élie Monier» движется к Гибралтарскому проливу, и заметил группу свиней, следующих за ними. Кусто изменил курс судна на несколько градусов от оптимального, и свиньи некоторое время следовали за кораблём, а затем поплыли к центру пролива. Было очевидно, что они знали, где лежит оптимальный курс, даже если люди не знали. Кусто сделал вывод о том, что китообразные имеют что-то вроде сонара, бывшего в то время относительно новым элементом на подводных лодках.

Наследие 

Кусто любил называть себя «океанографическим техником». Он был, в действительности, выдающимся педагогом и любителем природы. Его работа для многих людей открыла «голубой континент».

Его работа также позволила создать новый тип научной коммуникации, критиковавшейся в то время некоторыми академиками. Так называемый «дивульгационизм», простой способ обмена научными концепциями, начал вскоре использоваться и в других дисциплинах и стал одним из наиболее важных характеристик современного телевещания.

В 1950 году он арендовал корабль «Калипсо» у Томаса Лоэла Гиннесса за символический один франк в год. Судно было оборудовано мобильной лабораторией для проведения исследований в открытом океане и подводных съёмок.

С 1957 года был директором Океанографического музея Монако.

В мае 1985 года команда Кусто обзавелась ещё одним судном. Это двухмачтовая яхта «Алсион» (Alcyone) с экспериментальным турбопарусом, использующим для получения тяги эффект Магнуса.

Кусто скончался 25 июня 1997 года. Общество Кусто и его французский партнёр «Команда Кусто», основанный Жак-Ивом Кусто, действуют и сегодня.

В последние свои годы, после второй женитьбы, Кусто стал участвовать в правовой битве со своим сыном Жан-Мишелем за использование имени Кусто. По распоряжению суда Жан-Мишелю Кусто было запрещено вносить путаницу между его профессиональным бизнесом и некоммерческими начинаниями его отца.

В Санкт-Петербурге именем Кусто была названа школа № 4 с углублённым изучением французского языка. В Новой Усмани имя исследователя носит улица.

Критика 
Кусто неоднократно обвинялся в непрофессионализме и паранаучности своих работ. Также он подвергся критике за жестокие методы изучения подводного мира (например, убийство рыб при помощи динамита). Фильм «В мире безмолвия» был подвергнут критике за чрезмерную натуралистичность и жестокость. Другой фильм Кусто, «Мир без солнца», был встречен критикой в целом положительно. Однако присутствовали и такие отклики, в которых режиссёру вменяли в вину использование поддельных кадров. В частности, рецензент «The New York Times» Босли Краузер подверг сомнению документальность некоторых эпизодов, например, выход людей из батискафа в атмосферный пузырь, образовавшийся в глубоководной пещере, поскольку обычно в таких пещерах газовая среда непригодна для дыхания.

Вольфганг Ауэр, плававший в команде Кусто 6 лет, утверждает, что многие убийства и жестокость над рыбами были целенаправленными и делались Кусто для качественных кадров в своих фильмах.

Тем не менее, большая часть исследователей и коллег отзывается о нём как о любителе природы.

Награды 
 Командор ордена Почётного легиона
 Кавалер Большого креста Национального ордена «За заслуги»
 Военный крест 1939—1945
 Офицер ордена Морских заслуг
 Командор ордена искусств и литературы
 Медаль Говарда Поттса (1970)
 Большая золотая медаль SEP (1973)
 Медаль прогресса (Фотографическое общество Америки) (1977)
 Президентская медаль Свободы (1985)
 1997 — Почётный доктор Российского химико-технологического университета.

Избранная библиография 
 The Silent World (1953; совм. с Фредериком Дюма).
 The Living Sea (1963; совм. с Джемсом Дагеном).
 World Without Sun (1965).
 The Shark: Splendid Savage of the Sea (1970; совм. с Филиппом Кусто).
 La vie et la mort des Coraux (1971; совм. с Филиппом Диоле).
 Mighty monarch of sea (1972; совм. с Филиппом Диоле).
 Dolphins (1975).
 La vie au bout du monde (1979; совм. с Ивом Паккале).
 Jacques Cousteau’s Amazon Journey (1984; совм. с Моуз Ричардс).
 Jacques Cousteau: The Ocean World (1985)

Переводы на русский язык 
 Кусто Ж.-И., Дюма Ф. В мире безмолвия. Сокр. пер. с англ. — М.: «Молодая гвардия», 1957. — 221 с.
 Кусто Ж.-И., Дюма Ф., Даген Дж. В мире безмолвия; Живое море. Пер. с англ. — М.: «Знание», 1966. — 462 с.
 Кусто Ж.-И. Мир без солнца. Пер. с франц. — Л.: Гидрометеоиздат, 1967. — 96 с.
 Кусто Ж.-И. «Калипсо» и кораллы. Пер. с англ. — М.: «Знание», 1974. — 63 с.
 Кусто Ж.-И., Кусто Ф. Чтобы не было в море тайн. Подводные исследования Ж.-И. Кусто. Пер. с англ. — М.: «Мысль», 1974. — 191 с.
 Кусто Ж.-И. Жизнь и смерть кораллов. Пер. с франц. — Л.: Гидрометеоиздат, 1975. — 176 с.
 Кусто Ж.-И, Диоле Ф. Затонувшие сокровища. Сокр. пер. с франц. — М.: «Прогресс», 1975. — 206 с.
 Кусто Ж.-И., Дюма Ф. В мире безмолвия; Кусто Ж.-И., Даген Дж. Живое море. Пер. с англ. — М.: «Мысль», 1976. — 429 с.
 Кусто Ж.-И., Диоле Ф. Могучий властелин морей. Подводные исследования Ж.-И. Кусто. Пер. с англ. — М.: «Мысль», 1977. — 186 с.
 Кусто Ж.-И., Диоле Ф. Очерки об обитателях подводного мира. Осьминоги и кальмары. Пер. с англ. — М.: «Знание», 1980. — 48 с.
 Кусто Ж.-И., Паккале И. Сюрпризы моря. Пер. с франц. — Л.: Гидрометеоиздат, 1982. — 302 с.
 Кусто Ж.-И., Паккале И. Лососи, бобры, каланы. Пер. с франц. — Л.: Гидрометеоиздат, 1983. — 285 с.
 Кусто Ж.-И., Паккале И. Жизнь на краю земли. Патагония, Огненная Земля, архипелаг южночилийских островов. Пер. с франц. — Л.: Гидрометеоиздат, 1984. — 302 с.
 Кусто Ж.-И., Паккале И. В поисках Атлантиды. Пер. с франц.; В. Щербаков. Золотой чертог Посейдона. — М.: «Мысль», 1986. — 319 с.
 Кусто Ж.-И., Кусто Ф. Блистательный пират; Кусто Ж.-И., Диоле Ф. Могучий властелин. Пер. с англ. — М.: «Мысль», 1996. — 350 с.
 Кусто Ж.-И., Дюма Ф. В мире безмолвия; Кусто Ж.-И., Даген Дж. Живое море. Пер. с англ. — М.: «Армада», 1997. — 475 с (Переиздание: Кусто Ж.-И., Дюма Ф. В мире безмолвия; Кусто Ж.-И., Даген Дж. Живое море. Пер. с англ. — М.: «Армада-пресс», 2002. — 475 с.)
 Кусто Ж.-И., Кусто Ф. Чтобы не было в море тайн; Кусто Ж.-И., Диоле Ф. Могучий властелин морей. Пер. с англ. — М.: «Армада», 1997. — 410 с (Переиздание: Кусто Ж.-И., Кусто Ф. Чтобы не было в море тайн; Кусто Ж.-И., Диоле Ф. Могучий властелин морей. Пер. с англ. — М.: «Армада-пресс», 2002. — 410 с.)
 Кусто Ж.-И. Мир без солнца; Кусто Ж.-И, Диоле Ф. Затонувшие сокровища. Пер. с франц. — М.: «Армада», 1998. — 362 с.
 Кусто Ж.-И., Дюма Ф. В мире безмолвия; Кусто Ж.-И., Даген Дж. Живое море. Пер. с англ. — М.: «АСТ», «Астрель», 2003. — 527 с.
 Кусто Ж.-И., Кусто Ф. Блистательный варвар морей; Кусто Ж.-И., Диоле Ф. Могучий властелин морей. Пер. с англ. Л. Жданова, 2003. — 381 с.

Фильмография 

Обозначения:
 К — короткометражный фильм
 П — полнометражный фильм
 <только номер> — длина фильма составляет около 45 минут
 * — действительный порядок, он неверен в официальной фильмографии
 ** — фактические года, они неверны в официальной фильмографии
 *** — фактические названия, они неверные в официальной фильмографии

Киновоплощения 
 Одиссея — Ламбер Вильсон

Примечания

Литература 
 
 Полная библиография Ж.-И. Кусто.

Ссылки 

 Статья о Кусто в журнале «Октопус»
 Важнейшие события из жизни капитана Кусто и Общества Кусто

Учёные Франции
Члены Французской академии
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Национального зала славы изобретателей
Изобретатели по алфавиту
Изобретатели Франции
Французские писатели XX века
Персоналии, связанные с работой, исследованиями, отдыхом в подводном мире
Исследователи Тихого океана
Исследователи Арктики
Океанографы по алфавиту
Океанологи Франции
Участники французского движения Сопротивления
Режиссёры фильмов — лауреатов премии «Оскар» за лучший документальный фильм
Лауреаты Каннского кинофестиваля
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты международной премии «Эмми»
Лауреаты премии BAFTA
Умершие от инфаркта миокарда
Путешественники XX века
Акванавты
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Почётные доктора Российского химико-технологического университета
Похороненные в департаменте Жиронда
Сторонники Атлантиды
Национальная церемония прощания
Почётные доктора Брандейского университета
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Брюссельского свободного университета (нидерландскоязычного)
Почётные доктора Киевского университета